

Persone 
Bruno Camporese – ex calciatore italiano (1928–)
Giulio Camporese – architetto italiano (1754-1840)
Giuseppe Camporese – architetto italiano (1761-1822)
Michele Camporese – calciatore italiano (1992–)
Omar Camporese – ex tennista italiano (1968–)
Pietro Camporese – architetto italiano (1726-1781)
Violante Camporese – soprano italiano (1785-1839)

Antropotoponimi 
camporese – abitante di Campora San Giovanni
camporese – abitante di Campora

Pagine correlate 
Camporesi